Die Besonders geschützten Naturgebiete des Oblast Swerdlowsk (Ossobo ochranjajemyje prirodnyje territorii) (, wiss. Transliteration ) wurden am 31. Dezember 2015 aufgelistet. Dazu gehören mehrere hundert Objekte im Oblast Swerdlowsk. Schutzgebiet mit russlandweiter (föderaler) Bedeutung sind der National Park Pripyschminskije Bory (, ), sowie die zwei Naturschutzgebiete der Föderationseinheit (Oblast, ~Bundesstaat) Deneschkin Kamen Sapowednik und Wissimski Sapowednik, sowie drei botanische Gärten. Die Anzahl der Naturschutzgebiete von regionaler Bedeutung umfasst 4 Naturparks, 55 Reservate mit unterschiedlichen Schutzzwecken, 19 Waldparks, 424 Naturdenkmäler, 3 Arboreten und botanische Gärten, 111 Waldgenetische Reservate sowie 991 speziell geschützte Waldgebiete um Waldhuhn-Balzplätze.

Auch 16 Naturschutzgebiete von lokaler Bedeutung wurden in Jekaterinburg gebildet und eines in der Stadt Rewda: die Geschützte Naturlandschaft des Flusses Emelin (ochranjajemy prirodny landschaft reki Jemelina, охраняемый природный ландшафт реки Емелина, ochranjaemyj prirodnyj landšaft reki Emelina).

Einzelnachweise 

Schutzgebiet (Umwelt- und Naturschutz) in Russland
Oblast Swerdlowsk
Ural